Xyloskenea är ett släkte av snäckor. Xyloskenea ingår i familjen Skeneidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Xyloskenea